

291-й гвардейский мотострелковый орденов Александра Невского и Суворова полк — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 65384 (в/ч 65384). Сокращённое наименование — 291 гв. мсп.

Формирование входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского, с 2010 года — Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации — посёлок Борзой (Чеченская Республика).

В период 2009—2016 гг. формирование носило наименование 17-я отдельная гвардейская мотострелковая орденов Суворова и Александра Невского бригада.

История 
Полк ведёт свою историю от сформированного в 1925 году Отдельного Таджикского кавалерийского эскадрона в городе Душанбе.

Приказом САВО № 7/5661с от 01.10.1932 отдельный Таджикский кавалерийский эскадрон развёрнут в Таджикский имени ЦИК Таджикской ССР кавалерийский полк. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 072 от 21 мая 1936 года 7-я Туркестанская ордена Ленина Краснознамённая кавалерийская дивизия была переименована в 20-ю горную кавалерийскую ордена Ленина Краснознамённую дивизию. Таджикский кавалерийский полк получил номер 47 и стал именоваться 47-м горным кавалерийским полком. Приказом НКО № 179 от 27.09.1939 47-й горнокавалерийский полк был перенумерован в 124-й горнокавалерийский полк 20-й горнокавалерийской дивизии (г. Сталинабад). Приказом НКО СССР от 16 июля 1940 года № 0150 124-й Таджикский горнокавалерийский полк имени ЦИК Таджикской ССР переименован в 124-й горнокавалерийский полк.

В годы Великой Отечественной войны 124-й горнокавалерийский полк в награду за отличия в боях получил гвардейский статус и два боевых ордена. Полк закончил свой боевой путь у Берлина.

25 октября 1941 года 124-й горнокавалерийский полк принял участие в битве под Москвой. С ноября 1942 по январь 1943 годов кавалеристы провели рейд по немецким тылам на глубину 380 км. 18 сентября 1943 года формирование стало 61-м гвардейским кавалерийским полком 17-й гвардейской кавалерийской дивизии. В 1944 году полк с боями форсировал Днепр. За форсирование реки Западный Буг и овладение городами Луков и Седлец награждён орденом Александра Невского. За форсирование Вислы и овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув, Гостынин, Ленчица, проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Суворова III степени.

В 1945 году 61-й гвардейский кавалерийский полк преобразован в 91-й гвардейский механизированный полк 28-й гвардейской механизированной дивизии.

25 июня 1957 года 91-й гвардейский механизированный полк переименован в 285-й гвардейский мотострелковый полк (в/ч 20719) 24-й танковой дивизии (формирования 1956 года). Уже в конце 1957 года полк свернули в отдельный мотострелковый батальон и в начале 1960-х гг. снова развернули в полк, уже в 291-й гвардейский мотострелковый полк (в/ч 20719), на конец 1980-х в составе 26-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-й гвардейской общевойсковой армии ПрибВО.

В ходе общего сокращения Вооружённых сил СССР полк был расформирован в 1989 году.

Весной 2000 года полк (в/ч 44822) воссоздан с дислокацией в посёлке Борзой, в горно-лесистой местности в районе Аргунского ущелья и включён в возрождённую 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Полку возвращена горная специфика боевой подготовки с основной ориентацией на горную войну.

В 2009 году на месте полка создана 8-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (горная), без преемственности по отношению к полку, с пунктом постоянной дислокации в посёлке Борзой Шатойского района Чеченской Республики. Сам 291-й полк переформирован в 17-ю отдельную гвардейскую мотострелковую ордена Суворова и Александра Невского бригаду с дислокацией в г. Шали.

В 2016 году началось возрождение полка в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. 3 декабря 2017 года полку в торжественной обстановке, в присутствии командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Евгения Никифорова, вручено боевое знамя нового образца.

В 2022 году участвовал во вторжении России на Украину на Запорожском и Мариупольском направлениях.

Характеристика 
С 2000 года полк являлся горным. Боевая подготовка соответствует горным войскам. У полка имеется собственный полигон «Альпийский» для отработки учебных задач. Помимо этого военнослужащие занимались борьбой с диверсантами и укрывающимися в горах боевиками-исламистами.

Командование полка61-й гвардейский кавалерийский полк.  Командиры полка: 
 Сайфутдинов, гвардии майор, гвардии подполковник. Октябрь 1943 года — октябрь 1944 года
 Агуреев Иван Акимович, гвардии подполковник. Октябрь 1944 года — ноябрь 1945 года

Начальники штаба :
 Водоненко Сергей Петрович, гвардии старший лейтенант, гвардии капитан. Октябрь 1943 г. по октябрь 1944 г. — Нач. штаба 61 гв. КП, 17 КД.

Командир полка:
 Тарасов, полковник, ноябрь 2002

Награды 
 18 сентября 1943 года —  Гвардейский — почётное звание присвоено приказом Народного Комиссара обороны СССР 18 сентября 1943 года за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава и отличие в боях при форсировании реки Десна.
 12 августа 1944 года —  Орден Александра Невского — награждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами Седлец, Минск-Мазовецкий и Луков и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 февраля 1945 года —  Орден Суворова III степени — награждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками, овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув, Гостынин, Ленчица и проявленные при этом доблесть и мужество.

Факты 
 В указах Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 года и от 19 февраля 1945 года о награждении полка 61-й гвардейский кавалерийский полк называется в том числе и «Краснознамённым».
 В годы войны существовал 291-й гвардейский стрелковый полк в составе 96-й гвардейской стрелковой дивизии. Расформирован в 1947 году.

Примечания

Литература

Ссылки 

 61 гвардейский кавалерийский полк на сайте «Память народа 1941—1945» 
  17 гвардейская кавалерийская дивизия на сайте «Память народа 1941—1945» 

Мотострелковые полки СССР
Мотострелковые полки Российской Федерации
Горные формирования Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1932 году
Воинские части и формирования, созданные в 2016 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2009 году
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Появились в 1932 году в СССР
Воинские части и формирования, расформированные в 1989 году
Появились в 2000 году в России
Воинские части и формирования, созданные в 2000 году
Появились в 2016 году в России